

Patronyme 

 Alberto Cabrera (né en 1988), joueur de baseball dominicain ;
 Alexandre Cabrera (né en 1984), coureur cycliste français ;
  ;
 Ángel Lulio Cabrera (1908-1999), botaniste argentin d'origine espagnole ;
  ;
 Asdrúbal Cabrera (né en 1985), joueur de baseball vénézuélien ;
 Blas Cabrera (1878-1945), physicien espagnol ;
 Cristina Cabrera (19?-), harpiste mexicaine ;
 Concepción Cabrera de Armida (1862-1937), laïque et militante catholique mexicaine, fondatrice, vénérable ;
 Daniel Cabrera (né en 1981), joueur de baseball dominicain ;
 Diego Cabrera (né en 1982), footballeur brésilien ;
 Dominique Cabrera (née en 1957), actrice et réalisatrice française ;
 Edwar Cabrera (né en 1987), joueur de baseball dominicain ;
 Evelina Cabrera (née en 1986), entraîneuse et dirigeante argentine de football ;
 Everth Cabrera (né en 1986), joueur de baseball nicaraguayen ; 
 Fernando Cabrera-Canto (1866-1937), peintre espagnol ;
 Guillermo Cabrera Infante (1929-2005), écrivain cubain ;
 Gustavo Cabrera (né en 1979), footballeur guatémaltèque ;
 Jean Thomas Enriquez de Cabrera (1646-1705), homme d'État espagnol ;
 Jerónimo Luis de Cabrera (1538-1574), explorateur espagnol ;
  ;
 Julio Modesto Cabrera (né en 1965), footballeur cubain ;
 Lydia Cabrera (1899-1991), écrivaine et anthropologue cubaine ;
 Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (1929-2014), homme politique, juriste et diplomate espagnol ;
 Melky Cabrera (né en 1984), joueur de baseball dominicain ;
 Mercedes Cabrera (née en 1951), femme politique espagnole ;
  ;
 Nicolás Cabrera (né en 1997), coureur cycliste chilien ;
 Orlando Cabrera (né en 1974), joueur de baseball colombien ;
 Ramiro Cabrera (né en 1988), coureur cycliste uruguayen ;
 Ramón Cabrera (1806-1877), général carliste espagnol ;
 Ramón Cabrera (1989-), receveur de la Ligue majeure de baseball ;
 Rodrigo Cabrera (2004-), footballeur uruguayen ;
 Rubén Cabrera (19?-19?), arbitre de football paraguayen ;
 Ryan Cabrera (né en 1982), chanteur de pop américain ;
 Samuel Cabrera (1960-2022), coureur cycliste colombien ;
 Samuel Eugenio Cabrera (1958-2019), footballeur péruvien ;
 Santiago Cabrera (né en 1978), acteur chilien ;
 Sergio Cabrera (né en 1950), acteur et réalisateur colombien ;
 Servando Cabrera Moreno (1923-1981), peintre cubain ;
  ;
 Wilmar Cabrera (né en 1959), footballeur urugayen ;
 Wilmer Cabrera (né en 1967), footballeur colombien.

Toponyme

Cabrera, municipalité du département de Cundinamarca ;
 Cabrera, municipalité du département de Santander ;

Cabrera, île de l'archipel des Baléares ;
 Cabrera, cours d’eau de la communauté autonome de la Castille-et-León.

Patronyme hispanique